Die Hansen-Löslichkeitsparameter sind dreidimensionale Löslichkeitsparameter. Sie bestehen aus einem dispersen Anteil aus London-Wechselwirkungen (δD), einem Anteil aus dipolaren Wechselwirkungen (δP) und einem Anteil für die Wasserstoffbrückenbindungen (δH):

Hansen-Löslichkeitsparameter spielen eine wichtige Rolle in der Lackformulierung. Charles M. Hansen entwickelte sie 1967 in seiner Doktorarbeit.

Liste

Siehe auch 

 Charles M. Hansen: Hansen Solubility Parameters - A User's Handbook. CRC Press, 2007, ISBN 978-0-8493-7248-3.

Einzelnachweise 

Physikalische Chemie